Берлье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берлье, Жан-Батист (1841—1911) — французский инженер и изобретатель.
 Берлье, Мариус (1866—1949) — французский автомеханик, изобретатель и предприниматель, основатель товарного знака Berliet.

См. также 
 Берли